Flemming Valdemar z Rosenborgu (Flemming Valdemar Karel Axel; 9. března 1922, Stockholm – 19. června 2002, Antibes) byl dánský princ.

Život 
Princ Flemming se narodil jako mladší ze dvou synů prince Axela Dánského, syna prince Valdemara, a jeho manželky Markéty Švédské.

V roce 1949 se kvůli sňatku s Ruth Nielsenovou vzdal svých práv na trůn a titulu prince a přijal titul hrabě z Rosenborgu. Sloužil v královském dánském námořnictvu jako velitel.

Princ Flemming Valdemar zemřel 19. června 2002 ve francouzském městě Antibes ve věku 80 let.

Manželství a potomci 
24. května 1949 se v Kodani sedmadvacetiletý Flemming oženil s o dva roky mladší Alice Ruth Nielsenovou (1924–2010), s níž měl čtyři děti:

 Axel z Rosenborgu (24. ledna 1950)
 Birger z Rosenborgu (24. ledna 1950)
 Karel Johan z Rosenborgu (30. května 1952)
 Désirée z Rosenborgu (2. února 1955)

Tituly a oslovení 
 9. března 1922 – 24. května 1949: Jeho Výsost princ Flemming Valdemar Dánský
 24. května 1949 – 19. června 2002: hrabě Flemming Valdemar z Rosenborgu

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 9. března
Narození v roce 1922
Narození ve Stockholmu
Úmrtí 19. června
Úmrtí v roce 2002
Úmrtí v Antibes
Dánští princové
Glücksburkové
Muži